Plusieurs villes possèdent une impasse de Varsovie :

Impasse de Varsovie à Bruxelles

Impasse de Varsovie à Montauban
 Impasse de Varsovie à Toulouse